Твиди () может иметь следующие значения:

Фамилия 
 Твиди, Стивен (род. 1969) — программист, один из разработчиков ОС Linux.
 Твиди, Томас (1871—1940) — канадский политик и юрист.

Прочее 
 Клан Твиди — один из старинных кланов Шотландии.
 Распределение Твиди — один из видов распределения вероятностей.
 Твиди (сайт) — русскоязычный веб-портал для детей и подростков.

См. также 
 Твид